Brent (Londen), een Engels district in het graafschap Groot-Londen
 Brent (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Brent (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Brent (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
 Brent (olie), een manier om de kwaliteit van aardolie te definiëren
 Brentveld, een serie van reservoirs in de Noordzee, waar Brent olie gewonnen wordt
 Brent Spar, een productieplatform dat door Shell ontmanteld werd na protesten van onder andere Greenpeace
 Brent (voornaam), een jongensnaam